Wood Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Wood Airport (Alabama)
 Wood Airport (Missouri)
 Wood Airport (North Carolina)